MOD: Ape's Basics in Time and Play est le second album studio de l'artiste Keith Ape, sorti en 2021. 

Il fait suite à l'EP intitulé LET’S PLAY! YOU! MAKE ME SAD!!!, avec lequel il partage les titres I Don't Want Peace et I'm JUST.

Liste des titres

Lien externe 

Album de hip-hop
Album musical sorti en 2021